A 663-as jelzésű regionális autóbusz Taksony, vasútállomás és Szigethalom, autóbusz-állomás között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

|-
!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Taksony, vasútállomásvégállomás||17
|align=left|
|-
|2||Taksony, Béke utca||∫
|align=left|
|-
|3||Taksony, Wesselényi utca||∫
|align=left|
|-
|∫||Taksony, Zsellérerdő||15
|align=left|
|-
|∫||Taksony, Attila utca||13
|align=left|
|-
|4||Taksony, Baross tér||12
|align=left|
|-
|7||Taksony, Forrás üdülő||9
|align=left|
|-
|10||Sporttelep||6
|align=left|
|-
|11||Szigethalom, Taksony-híd||5
|align=left|
|-
|12||Szigethalom, Újtelep||4
|align=left|
|-
|13||Szigethalom, Bucka Gyöngye||3
|align=left|
|-
|14||Autógyár, III. számú kapu||2
|align=left|
|-
|16||Szigethalom, autóbusz-állomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szigethalom autóbuszvonalai